Jan Moons, joueur de football belge
 Suzanne Moons-Lepetit, résistante belge de la Seconde Guerre mondiale
 (7805) Moons, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes